Fruitland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Fruitland Township (Iowa)
 Fruitland Township (Michigan)